Feliciano může být:

příjmení
 José Feliciano (* 1945) – portorikánský zpěvák

křestní jméno
 Feliciano López (* 1981) – španělský profesionální tenista
 Feliciano Rivilla (1936–2017) – španělský fotbalista
 Feliciano Strepponi (1793–1832) – italský dirigent a hudební skladatel

Externí odkazy